Collegio elettorale di Santhià – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Santhià – collegio elettorale del Regno d'Italia